Скадовский городской совет () — входит в состав
Скадовского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Скадовск
.

Населённые пункты совета 
 
 г. Скадовск

Бывшие населённые пункты совета 
 Антоновка
 Озёрное

Примечания 

Городские советы Херсонской области